Sail Tower (Haifa), edificio ubicado en Haifa.
 Sail Tower (Yeda), edificio ubicado en Yeda.